Kelm ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Kelm (1856–1939), deutscher Architekt
 Annette Kelm (* 1975), deutsche Fotografin
 Benjamin Kelm (* 1987), deutscher Schauspieler und Autor
 Dominic Kelm (* 1988), deutscher Handballspieler
 Edwin Kelm (1928–2021), Bauunternehmer mit bessarabiendeutscher Herkunft
 Erna Kelm (1908–1962), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Hartwig Kelm (1933–2012), deutscher Chemiker; Präsident der Universität Frankfurt, Intendant des Hessischen Rundfunks (HR) 
 Inge Kelm-Kahl (* 1958), Ärztin, Medizinjournalistin und Autorin
 Kurt Kelm (1925–2009), deutscher Übersetzer
 Manuela Ribbecke, geborene Kelm (* 1970), deutsche Handballspielerin
 Martin Kelm (* 1930), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Ralf Kelm (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Roland Kelm (* 1954), deutscher Fußballspieler